Le tournoi de tennis de Glen Iris est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1960 se dispute du  au .

Beverley Rae remporte le simple dames. En finale, elle bat Maureen McCalman.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Robin Lesh et Beverley Rae.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Glen Iris

Navigation 

dames 1960
Glen Iris
Tennis en Australie en 1960
Octobre 1960